Debout Congolais (en francés: «Levántate congoleño») es el himno nacional de la República Democrática del Congo. La letra fue escrita por el padre Simon-Pierre Boka y la música fue compuesta por Joseph Lutumba. Fue adoptado como himno en 1960 con motivo de la independencia congolesa de Bélgica. Este himno fue reemplazado por La zaïroise, también escrito por Boka, en 1971, bajo el régimen de Mobutu. Tras la toma de poder de Laurent-Désiré Kabila en 1997, Debout congolais se reinstauró como himno nacional congolés. 

Este himno no debe ser confundido con La Congolaise de la vecina República del Congo.

Letra

Referencias

Véase también
 República Democrática del Congo
 Simon-Pierre Boka

Enlaces externos
 Democratic Republic of the Congo: Debout Congolais - Audio del himno nacional de la República Democrática del Congo, con letra e información (en inglés)
 http://www.nationalanthems.info/zre.htm - "La Zaïroise" (el antiguo himno)
 http://www.nationalanthems.info/cd.htm National anthems.info - "Debout Congolaise"

Himnos nacionales de naciones independientes
Cultura de la República Democrática del Congo
Composiciones en do mayor
Composiciones en si bemol mayor